Il doppio del torneo di tennis Bologna Open 1993, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Danie Visser e Laurie Warder che hanno battuto in finale Luke Jensen e Murphy Jensen 4-6, 6-4, 6-4

Teste di serie

 Danie Visser /  Laurie Warder (campioni)
 Brad Pearce /  Libor Pimek (quarti di finale)

 Mikael Bauer /  Piet Norval (primo turno)
 Luke Jensen /  Murphy Jensen (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Bologna Outdoor 1993
ATP Tour 1993